Verdensmesterskabet i curling for kvinder 2016 var det 38. VM i curling for kvinder gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Credit Union i-Plex i Swift Current, Saskatchewan, Canada i perioden 19. - 27. marts 2016. Canada var VM-værtsland for 14. gang, og det var anden gang at mesterskabet blev afholdt i Swift Current.

Mesterskabet blev vundet af Schweizs hold bestående af skipper Binia Feltscher, Irene Schori, Franziska Kaufmann og Christine Urech samt reserven Carol Howald. Det var tredje år i træk, fjerde gang inden for de sidste fem sæsoner, og sjette gang i alt, at mesterskabet blev vundet af et schweizisk hold, og det var andet år i træk, at netop Feltschers hold blev verdensmestre. I finalen besejrede schweizerne Japans hold under ledelse af skipper Satsuki Fujisawa, som sikrede at Japan for første gang nogensinde kunne rejse hjem fra VM i curling som medaljevindere. Bronzemedaljerne blev vundet af Ruslands hold anført af Anna Sidorova, som i bronzekampen besejrede værtslandet Canada (med Chelsea Carey som skipper) med 9-8, og som dermed vandt VM-bronze for tredje år i træk.

Danmark blev repræsenteret af et hold fra Hvidovre Curling Club under ledelse af Lene Nielsen. Holdet sluttede på ottendepladsen efter at have opnået fem sejre og seks nederlag i gruppespillet.

Mesterskabet gjaldt endvidere som den første af to kvalifikationsturneringer, hvor holdene kunne sikre sig point til regnskabet om syv direkte kvalifikationspladser til den olympiske curlingturnering i 2018.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 12 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og to fra Asien/Oceanien:

De otte europæiske pladser gik til de syv bedst placerede hold ved A-EM i curling 2015 samt til vinderen af B-EM, som i en dyst bedst af tre kampe om den sidste plads besejrede A-EM's nr. 8. Fra Asien og Oceanien kvalificerede de to bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2015 sig til VM. I Panamerika kvalificerede USA og Canada sig automatisk til mesterskabet, idet ingen andre hold ønskede at deltage.

Resultater

Format 

De tolv deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvilket gav elleve kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Grundspil 

De 12 hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 11 kampe til hvert hold. De fire bedste hold i grundspillet, Schweiz, Japan, Rusland og Canada, gik videre til slutspillet.

Slutspil 

De fire bedste hold fra grundspillet, Schweiz, Rusland, Rusland og Canada, spillede om medaljerne i slutspillet, der blev afviklet som et Page playoff med bronzekamp.

Skema

Kampe

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - Ford World Women's Curling Championship 2016

Noter 

2016 (Kvinder)
Curling i 2016
Curling i Canada
Sport i Swift Current